Джон Бе́рдон Са́ндерсон Хо́лдейн (; сокращённо Дж. Б. С. Холдейн, ; 5 ноября 1892, Оксфорд, Великобритания — 1 декабря 1964, Бхубанешвар, Орисса, Индия) — английский  (, эволюционист, , , биометрист), популяризатор и философ науки. Один из основоположников современной популяционной, математической, молекулярной и биохимической генетики, а также синтетической теории эволюции.

Член Лондонского королевского общества (1932), а также член академий наук целого ряда стран, включая СССР (с 1942). Член Коммунистической партии Великобритании с 1937.

Биография 
Дж. Б. С. Холдейн, сын известного физиолога Джона Скотта Холдейна и Луизы Кэтлин Холдейн (Троттер в девичестве), был потомком старого шотландского аристократического рода. Многие выходцы из семьи Холдейнов занимали видное положение в британской политике, науке и культуре. В частности, дядя генетика Ричард Холдейн некоторое время был военным секретарём в британском кабинете, а его младшая сестра Наоми Митчисон и тётя Элизабет Холдейн стали писательницами.

Ещё в восьмилетнем возрасте Дж. Б. С. Холдейн приобщился к научным исследованиям в качестве ассистента отца. В конце 1890-х годов Дж. С. Холдейн сконструировал простой прибор для анализа крови, а также небольшой аппарат, с помощью которого по маленькой пробе можно было точно определить количество крови в организме.

На протяжении шести лет учился в Дрэгон-скул (колледж Итон). В 1911 году поступил в Нью-Колледж при Оксфордском университете, который окончил в 1914 году. В январе 1915 года отправлен на фронт, до конца Первой мировой войны сражался в качестве артиллерийского офицера во Франции и Ираке. За энтузиазм и активность он был прозван в своих войсках «Бомбо». В армии Холдейн проникся социалистическими убеждениями; в частности, в это время он писал: «Если при жизни я увижу Англию, в которой социализм сделает профессию бакалейщика такой же почётной, как и солдата, я умру счастливым».

Холдейн проходил службу в миномётном расчёте полка Чёрной стражи: был ранен на фронте и отправлен в Шотландию, где занял должность инструктора. В январе 1919 года был окончательно демобилизован из армии и вернулся в Британию.

После войны был аспирантом в Нью-Колледже (1919—1922), а затем преподавал в Кембриджском университете (1922—1932), Калифорнийском университете в Беркли (1932) и Лондонском университете (1933—1957). В колледже Лондонского университета он также заведовал кафедрой генетики и биометрии. В 1952 году Холдейн был награждён Дарвиновской медалью Королевского научного общества, в 1956 году — медалью имени Хаксли Королевского антропологического института. Несмотря на оказываемые ему почести, Холдейн не мог смириться с политикой британского руководства и в качестве протеста против Суэцкой войны 1956 года решил выехать из страны. В 1957 году Холдейн по приглашению Прасанты Чандры Махаланобиса и Джавахарлала Неру перебрался в Индию, где принял индийское гражданство и до 1961 года руководил лабораторией генетики и биометрии в Калькутте, после чего возглавил аналогичную государственную лабораторию в штате Орисса.

Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн умер 1 декабря 1964 года, завещав своё тело медицинскому колледжу Рангарайя в Какинаде для опытов.

В 1977 году к востоку от города Тируванантапурам на юге Индии был учреждён Международный мемориальный научно-исследовательский центр имени Дж. Б. С. Холдейна. В 1990 году под редакцией Кришны Р. Дронамрайю, бывшего сотрудника Холдейна, были изданы избранные труды учёного по генетике (Selected Genetic Papers of J.B.S. Haldane).

Политическая деятельность 

На дальнейшую эволюцию левых взглядов Холдейна к марксизму существенное влияние оказало посещение СССР в сентябре 1928 года по личному приглашению своего товарища Николая Вавилова, с которым они познакомились в 1913 году. С 1930-х Холдейн активно выступал как марксист по политическим и философским убеждениям, что нашло своё отражение в его трудах по философским аспектам естествознания и философии науки вообще («Марксистская философия и науки», 1938). Он также сотрудничал в «Daily Worker», регулярно писал туда статьи и на протяжении нескольких лет возглавлял редакционную коллегию. Кроме того, всемирно известный генетик подготовил первое издание фундаментального труда Фридриха Энгельса «Диалектика природы» на английском языке (1939), написав к нему предисловие и примечания. Во время гражданской войны в Испании был советником республиканского правительства по вопросам противовоздушной обороны и химического оружия.

В 1937 году Холдейн вступил в Компартию Великобритании, в 1942—1943 годах входил в состав Политбюро КПВ, в 1943—1945 годах — в состав политического комитета Исполкома партии. Поддерживая социалистические преобразования в СССР (с 1942 года он был иностранным почётным членом Академии наук СССР), он вместе с тем охладел по отношению к советскому руководству, особенно после разгрома советской генетической науки и политических процессов против его коллег, инициированных Трофимом Лысенко. В 1949 году выступил в философском журнале британской компартии «Modern Quarterly» в защиту современной науки о наследственности. В 1950 году он приостановил своё членство в Компартии Великобритании вскоре после того, как выдвигался от неё в парламент.

Вклад в науку 
Дж. Б. С. Холдейн, наряду с рядом других учёных из Великобритании, США и СССР (в первую очередь следует отметить Сергея Сергеевича Четверикова, Рональда Эйлмера Фишера, Сьюэлла Райта), сумел связать дарвиновскую теорию эволюции и учение Грегора Менделя о наследственности, основываясь на математических и статистических доказательствах, почерпнутых из анализа количественных и качественных (уровня, размеров, воспроизведения и т. д.) показателей мутаций. Это позволило ему разработать математическую теорию моделирования гена и сцепления наследственных факторов.

В работе «Соотношение полов и стерильность одного пола у гибридных животных»(1922) Холдейном был тщательно обработан весь доступный к тому времени материал по вопросу о потомстве межвидовых гибридов первого поколения и сформулировано «правило Холдейна» (:en:Haldane's rule): если в потомстве межвидовых гибридов один из полов встречается реже, полностью отсутствует или стерилен, то этот пол является обычно гетерогаметным. Нежизнеспособность или стерильность этого гетерогаметного пола может быть результатом взаимодействия между Y-хромосомой одного вида и X-хромосомой, аутосомами или цитоплазмой другого вида. При наличии механизма определения пола типа X0 гибель, пониженная жизнеспособность или стерильность межвидовых гибридов могут быть следствием взаимодействия аутосом или цитоплазмы одного вида с единственной X-хромосомой, полученной от другого скрещиваемого вида. В значительной степени оно не утратило своего значения в настоящее время.

Исследовал количественную сторону естественного и искусственного отбора, благодаря чему показал, что элементарная единица эволюционного процесса — популяция, а не отдельная особь («Факторы эволюции», 1932). Определил частоту мутирования генов у человека (1935), ввёл в науке понятие «генетического груза» (1937). Выступил против использования ядерного оружия, вычислив повышение вероятности возникновения мутаций в человеческой популяции вследствие радиоактивного облучения, вызванного взрывом атомной бомбы (1947).

Холдейн также сделал существенный вклад в теорию действия энзимов («Энзимы», 1930), математически обосновав теорию кинетики ферментативного катализа, а также в исследование физиологии человека. Аналитические способности Холдейна в сочетании с широтой его знаний, литературным дарованием и силой личности позволили ему совершить целый ряд важных открытий в разнообразных отраслях биологической науки и воспитать целое поколение выдающихся исследователей.

Наследие 
Дж. Б. С. Холдейн — автор целого ряда основополагающих пионерских работ по генетическим основам эволюции и мутагенезу, связанных с ними проблемам биохимии, биометрии и математической статистики, а также трудов, посвящённых научному прогрессу и месту науки в современном обществе. Холдейн прославился как блестящий популяризатор, сочетавший научность и доступность изложения; его имя называют в одном ряду с Айзеком Азимовым и Ричардом Докинзом.

К основным трудам Холдейна принадлежат:
 «Дедал, или наука и будущее» (Daedalus or Science and the Future, 1923/1924, рус. изд. 1926);
 «Возможные миры и другие эссе» (Possible Worlds and Other Essays, 1927);
 «Биология животных» (Animal Biology, совместно с британским эволюционистом Джулианом Гексли, 1929);
 «Энзимы» (Enzymes, 1930);
 «Неравенство людей» (The Inequality of Man, 1932);
 «Факторы эволюции» (The Causes of Evolution, 1932);
 «Наука и человеческая жизнь» (Science and Human Life, 1933);
 «Факт и вера» (Fact and Faith, 1934);
 «Марксистская философия и науки» (The Marxist Philosophy and the Sciences, 1938/1939);
 «Наука и повседневная жизнь» (Science and Everyday Life, 1940);
 «Наука в войне и мире» (Science in Peace and War, 1941);
 «Новые пути в генетике» (New Paths in Genetics, 1941);
 «Наследственность и политика» (Heredity & Politics, 1943);
 «Почему квалифицированные рабочие должны быть коммунистами» (Why Professional Workers should be Communists, 1945);
 «Научный прогресс» (Science Advances, 1947);
 «Приключения биолога» (Adventures of a Biologist, 1947);
 «Что такое жизнь?» (What is Life?, 1947/1949);
 «У всего есть история» (Everything Has a History, 1951);
 «Биохимия генетики» (The Biochemistry of Genetics, 1954);
 «Происхождение человека» (Origin of Man, 1955).

Награды 
 Медаль Дарвина

Некоторые факты 

 Широко известен ответ Холдейна (возможно апокрифический) на вопрос богословов о том, какие черты Творца можно обнаружить, изучая природу. Он ответил: «Неумеренная любовь к жукам» (An inordinate fondness for beetles). Это отсылка к тому факту, что в отряде жесткокрылых, или жуков, насчитывается более 400 000 видов, что составляет 40 % всех известных видов насекомых (а во времена Холдейна — более половины видов насекомых). Таким образом жуки — самый многочисленный отряд животных; число видов жуков превосходит число видов млекопитающих в 72 раза.
 В одной из своих речей, произнесённых в 1923 в Кембридже, Холдейн, предрекая истощение ископаемого топлива для производства электроэнергии, предложил заменить тепловые электростанции сетью ветряных электростанций, производящих водород. Это считается первым предложением внедрения альтернативной энергии, основанной на использовании водорода.
 Дж. Б. С. Холдейн был близким другом писателя Олдоса Хаксли и послужил прототипом биолога Шируотера из романа Хаксли «Шутовской хоровод» (1923). Идеи, изложенные в эссе Холдейна «Дедал, или наука и будущее», не только предвосхитили многие будущие изобретения, но и оказали значительное влияние (в особенности теория эктогенезиса) на антиутопию Хаксли «О дивный новый мир» (1932).
 Известнейший ученик Холдейна, Джон Мейнард Смит (1920—2004), разделял политические и научные взгляды своего учителя.
 Знаменитое изречение Холдейна «Я подозреваю, что Вселенная не только страннее (queerer), чем мы себе представляем, но и страннее, чем мы можем представить» (оно цитировалось, в частности, в «Одиссее два» Артура Кларка) перекликается и часто путается со схожими словами астронома Артура Стэнли Эддингтона «Вселенная не только загадочнее (stranger), чем мы себе представляем, но и загадочнее, чем мы можем представить».

См. также 
 Дилемма Холдейна
 Эксперимент Миллера — Юри

Примечания

Литература 
 Фельдман Г. Э. Дж. Б. С. Холдейн. 1892—1964. — М., 1976
 Haldane and Modern Biology, ed. K. R. Dronamraju. — Balt., 1968

Ссылки 
 
 Переводы избранных статей Дж. Б. С. Холдейна
 John Burdon Sanderson Haldane, 1892—1964 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1966, vol. 12, pp. 219—249, plate, by N. W. Pirie

Философы Великобритании
Эволюционисты
Марксисты
Члены Коммунистической партии Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены АН СССР
Почётные члены АН СССР
Члены Академии наук ГДР
Иностранные члены Национальной академии наук США
Учёные Кембриджского университета
Выпускники Итона
Президенты Общества генетики